Desa Wirun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wirun (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 110,86), Jawa Tengah, 
 Desa Wirun (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 109,92), Jawa Tengah, 
 Desa Wirun (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 111,12), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar